NGC 5460 (другие обозначения — OCL 925, ESO 221-SC24) — рассеянное скопление в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5460
Центавр (созвездие)
Рассеянные скопления